Никокл ( — Никоклес) — имя нескольких эллинистических государственных и научных деятелей:

 Никокл — царь (стратег) Саламина в 374—361 гг. до н. э.,
 Никокл — последний царь Пафоса ок. 325—306 гг. до н. э.,
 Никокл — афинский архонт-эпоним 302—301 гг. до н. э.,
 Никокл — тиран Сикиона в 251 г. до н. э.
 Никокл Лаконский — греческий историк